Юлия Швайгер () — израильская шахматистка, международный мастер (2017).

Таблица результатов

Литература

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Израиля